Лос Мадрилес има више значења:

 Лос Мадрилес (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мадрилес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику